Le qualificazioni del singolare  dell'Orange Prokom Open 2006 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Orange Prokom Open 2006 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Martín Vassallo Argüello (Qualificato)
 Hugo Armando (Qualificato)
 Daniel Gimeno Traver (Qualificato)
 Adrián García (Qualificato)

 Simone Vagnozzi (ultimo turno)
 Steve Darcis (ultimo turno)
 Dawid Olejniczak (ultimo turno)
 Gustavo Marcaccio (ultimo turno)

Qualificati 

 Martín Vassallo Argüello
 Hugo Armando

 Daniel Gimeno Traver
 Adrián García

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Orange Prokom Open 2006